Épieds ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Épieds (Aisne) im Département Aisne
 Épieds (Eure) im Département Eure
 Épieds (Maine-et-Loire) im Département Maine-et-Loire

mit Namenszusatz:
 Épieds-en-Beauce im Département Loiret